Королівство Югославія — королівство на Балканах, яке існувало у 1918—1941 роках.

 Демократична Федеративна Югославія — держава на — держава на Балканах з 1943 до 1945 року.

 Соціалістична Федеративна Республіка Югославія (Федеративна Народна Республіка Югославія) — держава на Балканах у період з 1945 по 1992 рік.

 Союзна Республіка Югославія — держава на Балканах у період з 1992 по 2003 рік.

 1554 Югославія — астероїд.